Гаскаров:

 Гаскаров, Айрат Рафикович (род. 1963) — экономист, министр финансов Республики Башкортостан.
 Гаскаров, Алексей Владимирович (род. 1985) — российский общественный деятель, член Координационного совета оппозиции.
 Гаскаров, Файзи Адгамович (1912—1984) — башкирский танцовщик, хореограф и балетмейстер.